Genius bezeichnet:
 als Synonym ein Genie
 ein Geisterwesen der Römischen Religion, siehe Genius. Speziell:
 Genius Augusti
 Genius loci
 Genius cucullatus, ein Schutzgeist und Kapuzendämon der Kelten
 Genius epidemicus, die Hauptmerkmale der bei einer Epidemie auftretenden Krankheit
 ein Begriff in der Philosophie von René Descartes, siehe Genius malignus
 eine Funktion in iTunes #Genius
 einen US-amerikanischen Wrestler (1954–2023), siehe Lanny Poffo
 einen US-amerikanischen Rapper, siehe GZA (Rapper)
 ein Album des Rappers Krizz Kaliko, siehe Genius (Album)
 ein Film von Michael Grandage aus dem Jahr 2016, siehe Genius – Die tausend Seiten einer Freundschaft
 Genius.com, eine Online-Wissensdatenbank für  Anmerkungen und Interpretationen zu Songtexten
 Genius (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Genius (Spieleserie), eine Serie von digitalen Lernspielen
 Genius (Software), eine freie Numeriksoftware

Genius ist der Familien- beziehungsweise Künstlername folgender Personen:
 Anke Genius, deutsche Rundfunk-Moderatorin
 Perfume Genius alias Mike Hadreas (* 1981), US-amerikanischer Musiker